Сердр () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 250 км на південний захід від Парижа, 95 км на північний схід від Нанта, 30 км на північ від Анже.

Історія 

15 грудня 2016 року Сердр, Бриссарт, Контіньє, Шерре, Шампіньє, Мариньє i Керре було об'єднано в новий муніципалітет Ле-О-д'Анжу.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 125 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 363,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сердр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара